Волошинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в Ростовской области России:

 Волошинское сельское поселение — входит в Миллеровский район.
 Волошинское сельское поселение — входит в Родионово-Несветайский район.